Johannesbach ist ein Gewässername:

 Johannesbach (Blies), rechter Zufluss der Blies in St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Johannesbach (Nims) oder vielleicht auch Johannisbach, linker Zufluss der Nims an der Nimshuscheidermühle, Ortsgemeinde Nimshuscheid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Johannesbach (Rißbach), linker Zufluss des Rißbachs von der Dreizinkenspitze gegenüber dem Jagdhaus vor Hinterriß im Gebiet von Markt Vomp, Bezirk Schwaz, Tirol
 Johannesbach (Warme Fischa), rechter Zufluss der Warmen Fischa vor Wiener Neustadt, Niederösterreich

Siehe auch:
 Johannisbach